Лас Мимбрес има више значења:

 Лас Мимбрес (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Мимбрес, Лас Мимбрес дел Падре (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Мимбрес (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику